Сергей Булычев:
 Булычев, Сергей Васильевич (род. 1963) — российский политический деятель, председатель Калининградской областной думы (2006—2011).
 Булычев, Сергей Сергеевич (1916—1997) — генерал-майор, Герой Советского Союза.